Аке:

 Аке (майя) — городище цивилизации майя.

Персоналии 
 Аке, Бальтазар (1739—1815) — австрийский путешественник, естествоиспытатель, геолог, географ, врач, педагог.
 Аке, Натан (род. 1995) — нидерландский футболист, защитник.
 Аке, Марле (род. 2001) — французский футболист, полузащитник.
 Аке, Симеон (1932—2003) — дипломат Кот-д’Ивуара.